Panama, Panamà o Panamá possono significare:

Geografia 
 Brasile
 Panama – città dello stato di Goiás
 Panama
 Panama – stato dell'America centrale
Panama – capitale dello stato di Panama
Canale di Panama – canale artificiale

 Stati Uniti d'America
 Panama – area non incorporata della Contea di Kern, California
 Panama – villaggio della Contea di Montgomery, Illinois
 Panama – città della Contea di Shelby, Iowa
 Panama – villaggio della Contea di Lancaster, Nebraska
 Panama – villaggio della Contea di Chautauqua, New York
 Panama – città  della Contea di Le Flore, Oklahoma
 Panama – città  della Contea di Bay, Florida

Musica 
 Panama – singolo di Ivano Fossati del 1981, dall'album Panama e dintorni
 Panama – singolo dei Van Halen del 1984, dall'album 1984
 Panama – singolo di Capo Plaza e di Aya Nakamura del 2021, dall'album Plaza

Altro 
 Panama – cappello
 Panama – tessuto
 Panama – film del 2015 diretto da Pavle Vuckovic
 Appuntamento a Panama (Panama) – episodio della seconda stagione di Prison Break